Clottu ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Clottu (1871–1933), Schweizer Politiker
 Raymond Clottu (* 1967), Schweizer Politiker